Danni Lowinski was een Nederlandse televisieserie die uitgezonden werd op SBS6 vanaf 2013 tot en met 2016. De serie was gebaseerd op de gelijknamige Duitse reeks en werd geregisseerd door onder anderen Martin Schwab. De scenario's werden vertaald en bewerkt door onder anderen Elle van Rijn en zijn vrijwel identiek aan de Duitse en Vlaamse reeks.

Buitenopname
De buitenopnames vonden vaak plaats in en rond Zaandam. De flat waar Danni en haar vader wonen is de Boutenburgflat en bevindt zich in Amsterdam aan de gelijknamige straat Boutenburg. De opnames in het huis zijn in de studio gemaakt. Als winkelcentrum werd in seizoen 3 en 4 Villa Arena in Amsterdam gebruikt.

Rolverdeling

Hoofdrollen

Gastpersonages

Afleveringen

Seizoen 1 (2013)

Gemiddeld keken er 604.969 kijkers naar seizoen 1.

Seizoen 2 (2014) 

Gemiddeld keken er 799.769 kijkers naar seizoen 2.

Seizoen 3 (2015)

Gemiddeld keken er 859.636 kijkers naar seizoen 3.

Seizoen 4 (2016)

Gemiddeld keken er 637.417 kijkers naar seizoen 4.

Nederlandse advocatenserie
Nederlandse dramaserie
Nederlandse komedieserie
Televisieprogramma met homo/lesbisch thema
Programma van SBS6